Камбремер () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 4580 человек.

Код INSEE кантона 1410. Всего в кантон Камбреме входило 19 коммун, из них главной коммуной являлась Камбремер.

Коммуны кантона 

 Овиллар — население 205 чел.
 Бофур-Дрюваль — население 416 чел.
 Бёврон-ан-Ож — население 219 чел.
 Бонбоск — население 696 чел.
 Камбремер — население 1098 чел.
 Корбон — население 70 чел.
 Формантен — население 220 чел.
 Жерро — население 56 чел.
 Ото-ан-Ож — население 296 чел.
 Ла-Рок-Беньяр — население 125 чел.
 Ле-Фурне — население 50 чел.
 Леопарти — население 69 чел.
 Монтрёй-ан-Ож — население 49 чел.
 Нотр-Дам-д’Эстре — население 122 чел.
 Репантиньи — население 92 чел.
 Рюмений — население 91 чел.
 Сент-Уан-ле-Пен — население 308 чел.
 Вальсме — население 273 чел.
 Викто-Понфоль — население 125 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос